Asciano ima više značenja:
 Asciano, Pisa
 Asciano, Siena